Osoby o tym nazwisku:
 Adelinde Cornelissen – holenderska zawodniczka jeździectwa
 Christiaan Cornelissen – holenderski ekonomista, działacz związkowy i anarchosyndykalista
 Marije Cornelissen – holenderska polityk, posłanka do Parlamentu Europejskiego
 Pam Cornelissen – holenderski polityk i inżynier, deputowany do Parlamentu Europejskiego